Comte de Caylus ist der Adelstitel folgender Personen:

 Anne-Claude-Philippe, Comte de Caylus (1692–1765), französischer Antiquar und Kunstsammler
 Jacques de Lévis, comte de Caylus (1554–1578), französischer Adliger, Seneschall und Mignon